Конголезцы:
 Жители государства Республика Конго.
 Жители государства Демократическая Республика Конго.
 Конголезцы — народ баконго.

См. также